Труханов Володимир Микитович (1921—2012) — радянський, російський актор театру і кіно.
 Труханов Геннадій Леонідович (нар. 17 січня 1965, Одеса, Українська РСР, СРСР) — український політик, міський голова Одеси, народний депутат VII скликання.
 Труханов Костянтин Валерійович (нар. 3 січня 1976) — український футбольний арбітр, представляє Харків.